Ве́ра Бирюко́ва:
 Бирюкова, Вера Александровна (1922—1944) — радистка партизанского отряда, младший лейтенант Красной Армии.
 Бирюкова, Вера Леонидовна (род. 1998) — российская художественная гимнастка, ЗМС.